Heinkel ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ernst Heinkel (1888–1958), deutscher Ingenieur und Flugzeugkonstrukteur
 Ronny Heinkel (* 1975), deutscher Jurist und Richter

Siehe auch:

 Ernst Heinkel Flugzeugwerke